Arnoia puede referirse a:

 Arnóia, una freguesia portuguesa del municipio de Celorico de Basto
 río Arnoia, un río de la provincia de Orense, Galicia, España
 Arnoya (en gallego, A Arnoia), municipio de la comarca del Ribeiro en la provincia de Orense, España